Lhok Gajah (Kuala Batee), een plaats in Indonesië
Lhok Gajah (Ulim), een plaats in Indonesië
Lhok Gajah (Sawang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing